Anders Albert Bovin, född 25 november 1887 i Skövde församling, Skaraborgs län, död 28 februari 1969, i Sankt Görans församling, Stockholm
, var svensk friidrottare (höjdhopp). Han tävlade för klubben Jönköpings AIF.

Referenser

Källor

Noter

Svenska höjdhoppare
Män
Födda 1887
Avlidna 1969
Svenska mästare i höjdhopp